Halifax ist der Name folgender geographischer Orte:
 Halifax (West Yorkshire), eine Stadt in Yorkshire, England
 Halifax (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Halifax Bay, North Queensland, Australien
 Halifax (Nova Scotia), die Provinzhauptstadt von Nova Scotia, Kanada
 Halifax Stanfield International Airport, ein Flughafen in der Nähe von Halifax (Nova Scotia)
 Halifax-Explosion, eine der heftigsten nicht-nuklearen Explosionen der Geschichte
 Halifax (Massachusetts), eine Stadt in Massachusetts
 Halifax County (North Carolina), ein County in North Carolina
 Halifax (North Carolina), eine Stadt in North Carolina
 Halifax (Pennsylvania), eine Gemeinde in Pennsylvania
 Halifax (Vermont), eine Stadt in Vermont
 Halifax County (Virginia), ein County in Virginia
 Halifax (Virginia), eine Stadt in Virginia
 Halifax Island, eine Insel im Südatlantik vor der Küste Namibias
 Halifax River, ein Fluss in Florida

Halifax bezeichnet außerdem:
 Handley Page Halifax, ein viermotoriger britischer Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg
 Halifax-Klasse, eine Fregatten-Schiffsklasse der Canadian Forces Maritime Command
 HMS Halifax, ein Schiff der Royal Navy
 Halifax (Bank), Teil der HBOS-Gruppe
 Halifax (Band), eine Punkrock-Band aus Thousand Oaks
 Halifax (Fernsehserie), eine australische Fernsehserie
 Halifax RLFC, ein Rugby-Klub aus Halifax, Yorkshire
 Halifax Town, ein Fußball-Klub aus derselben Stadt
 Halifax Motor Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Halifax (Schlittschuhe), Stahlkonstruktion mit Schraubbefestigung

Halifax ist der Name folgender Personen:
 Earl of Halifax, ein Adelstitel im Vereinigten Königreich 
Charles Montagu, 1. Earl of Halifax (1661–1715), englischer Politiker und Dichter
Charles Wood, 1. Viscount Halifax (1800–1885), britischer Politiker
Edward Frederick Lindley Wood, 1. Earl of Halifax (1881–1959), britischer Politiker; Enkel von Charles Wood
 George Savile, 1. Marquess of Halifax (1633–1695), Oberster Minister unter König William III.
 Joan Halifax, US-amerikanische Anthropologin, Religionswissenschaftlerin und Zen-Priesterin